Der  (ECB oder auch ECB-Bus, deutsch auch Einfach-Europaformat-Computer-Baugruppen genannt) ist ein Bus-System, das im Jahre 1977 von der Firma Kontron hauptsächlich für die 8-Bit-Mikroprozessor-Familien Zilog Z80, Intel 8080 und Intel 8085 entwickelt wurde.

Mechanisch ist der ECB meist als Backplane-Leiterplatte in einem 19-Zoll-Baugruppenträger ausgeführt. Die Steckkarten haben Europaformat (100 mm × 160 mm) und nutzen zwei- bzw. dreireihige Steckverbinder der Ausführung nach DIN 41612.

Weblinks 
 The Hardware Book - ECB-Bus
 Collection of ECB related photos
 Hobbyist ECB Z80 CP/M N8VEM home brew computer
 Collection of ECB Boards and Software

Einzelnachweise 

Peripheriebus (intern)